Biografies:
 Sinclair (cantant francès) (Tours, 1970), cantant de música pop de França.
 Sinclair Lewis (Sauk Centre, 1885 - Roma, 1951), escriptor i dramaturg estatunidenc.
 Clive Sinclair (Richmond, Londres, 1940), empresari i inventor britànic.
 Christine Sinclair (Burnaby, Colúmbia Britànica, 1983), futbolista canadenc.
 Scott Andrew Sinclair (Bath, 1989), futbolista anglès.
 Geografia: Sinclair (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Informàtica:
 Sinclair Research, empresa d'electrònica de consum anglesa.
 Sinclair ZX80, primer microordinador fet per Sinclair Research, presentat el 1980.
 Sinclair ZX81, segon microordinador fet per Sinclair Research, presentat el 1981.
 Sinclair QL, ordinador personal de 16 bits llançat per Sinclair Research.